Holstebro (gemeente)
Holstebro (plaats)
Holstebro (parochie)